Uładzimir Mackiewicz (piłkarz) (ur. 1924) – radziecki piłkarz, sędzia i trener piłkarski
 Uładzimir Mackiewicz (ur. 1947) – białoruski polityk, wojskowy i dyplomata, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi
 Uładzimir Mackiewicz (ur. 1956) – białoruski filozof i więzień polityczny